

Hydronyme 
Baztan est un hydronyme basque qui s'applique :
 au Baztan, nom de la Bidassoa dans son cours supérieur ; 
 à la vallée du Baztan en Navarre, au sud du col d'Otxondo ;
 au Baztan ou Bastan, affluent de la Nive à Bidarray.

Toponyme 
Baztan est également le nom de la commune navarraise qui regroupe plusieurs villages de la vallée du Baztan, le plus important étant Élissonde (Elizondo en basque).

Ce nom se retrouve dans les Pyrénées centrales, en Lavedan (Hautes-Pyrénées) :
 bassin du Bastan au-dessus de Barèges ;
 lac et pic de Bastan, () , au-dessus d'Aulon en vallée d'Aure ;
 lacs et col de Bastanet ;
 lac et pic de Bastampe, () , au sud de l'Ardiden sur la rive gauche du gave de Gavarnie.

Autres 
 La voie du Baztan est le nom d'un itinéraire secondaire du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ;
 La trilogie du Baztán : Une trilogie de films espagnols comprenant : Le Gardien invisible, De chair et d'os et Une offrande à la tempête.

Homonymie de toponyme